21, nombre
 21, -21 et 1921, années du calendrier julien

Musique 
21 est le titre de trois albums musicaux :
21, album de la chanteuse britannique Adele, sorti en 2011,
21, le vingt-et-unième album du groupe de power metal allemand Rage sorti en 2012.
21, album du chanteur américain Omarion, sorti en 2006

Transport 
 021 est un type de locomotive à vapeur
Route européenne 21

Autres 
 Le  21 d'atout est une carte du jeu de tarot
 Vingt-et-un (jeu télévisé)
K21, code du reflux gastro-œsophagien
M21, amas stellaire
S21, prison khmère rouge
W21, ogive thermonucléaire américaine
, , , , , , , 
 
 21 Club, un restaurant à New York

Homonymie de nombre